Charles Sydney Smith (1879–1951) – brytyjski waterpolista, trzykrotny mistrz olimpijski
 Charles Martin Smith (ur. 1953) – amerykański aktor, scenarzysta
 Charles Smith (ur. 1965) – amerykański koszykarz, skrzydłowy, brązowy medalista IO w Seulu (1988)
 Charles Smith (ur. 1967) – amerykański koszykarz, obrońca, brązowy medalista IO w Seulu (1988)
 Charles Smith (ur. 1975)  – amerykański koszykarz, obrońca